Hummelstraße steht für:
 Hummelstraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Mahlsdorf
 Hummelstraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth-Burgfarrnbach
 Hummelstraße (Hainburg an der Donau), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Hainburg an der Donau
 Hummelstraße (Kaiserslautern), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kaiserslautern
 Hummelstraße (Weimar)